Wuilleret bzw. de Wuilleret ist der Familienname folgender Personen:

 Charles de Wuilleret (1853–1918), Schweizer Politiker
 Louis de Wuilleret (1815–1898), Schweizer Politiker
 Pierre Wuilleret (1581–1644), Schweizer Maler